Kowalewo Pomorskie – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Kowalewo Pomorskie – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Kowalewo Pomorskie – stacja kolejowa w Kowalewie Pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Kowalewo Pomorskie
 Kowalewo Pomorskie Miasto